Ростопчина — русская фамилия, женская форма фамилии Ростопчин. Известные носители:

 Ростопчина, Евдокия Петровна (1811—1858) — русская поэтесса, переводчица, драматург и прозаик, хозяйка литературного салона.
 Ростопчина, Екатерина Петровна (1776—1859) — фрейлина, автор нескольких сочинений духовного содержания.